Hann. Münden o Münden – città della Germania
Munden – comune del Kansas, Stati Uniti d'America
Great Munden, East Hertfordshire, Hertfordshire, Inghilterra
Little Munden, East Hertfordshire, Hertfordshire, Inghilterra

Pagine correlate 
 Murden